Krummebach ist ein Gewässername:

 Krummebach (Forstbach), linker Zufluss des Forstbachs (zum Mittelrhein) nach der Heppenhofmühle, Ortsgemeinde Reitzenhain, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Krummebach, Oberlaufname bis Schlierstadt, Stadt Osterburken des Schlierbach (Seckach), linker Zufluss der Seckach in Zimmern, Gemeinde Seckach, beide Orte im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Krummbach
 Krummenbach